Dildo est un autre terme pour godemichet, un objet de stimulation sexuelle. Dildo est également un nom vernaculaire anglophone de plusieurs espèces de cactus dont l’Acanthocereus tetragonus, l’Opuntia stricta, le Pilosocereus royenii et le Pilosocereus polygonus. C'est aussi le nom d'une ville canadienne.

Toponymes



Dildo, une communauté de la péninsule d'Avalon sur l'île de Terre-Neuve.
, la plus grande des trois îles situées dans le bras de mer Dildo à l'entrée dans le fond de la baie de Trinity.



Dildo Key, une île située dans la baie de Floride faisant partie du parc national des Everglades.

Autres 
 Dildo est aussi l'ancien nom du groupe de rock mexicain DLD

Homonymie de toponyme